Rejon czerniachowski (Rosja)
 Rejon czerniachowski (Ukraina)